Ulmu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ulmu (Brăila)
 Ulmu (Călărași)